Фидель Уриарте Мачо (; 1 марта 1945, Сестао, Бискайя — 19 декабря 2016) — испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника, позднее — футбольный тренер. Играл за сборную Испании.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник «Атлетика» из Бильбао. В его первой команде дебютировал в 17-летнем возрасте, 23 сентября 1962 года в матче чемпионата Испании против «Малаги». Футболист сразу стал игроком основного состава клуба и к 21-летнему возрасту достиг отметки в 100 сыгранных матчей за клуб, забив за это время 14 голов.

В сезоне 1967/68 забил 22 гола в 24 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, его команда финишировала лишь на седьмом месте. В предновогоднем матче того сезона, 31 декабря 1967 против «Бетиса»  (8:0) Уриарте забил пять мячей. В следующем сезоне футболист вместе с командой стал обладателем Кубка Испании (в то время назывался Кубок Генералиссимуса), а в 1973 году повторил этот успех.

В 1974 году покинул «Атлетик». Всего за 12 сезонов в клубе сыграл 389 официальных матчей и забил 120 голов, в том числе 297 матчей и 90 голов в чемпионатах Испании.

Последние три сезона своей карьеры провёл в «Малаге», с которой дважды вылетал из высшего дивизиона и один раз завоевал повышение в классе. В 1977 году в возрасте 32 лет завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Дебютный матч за сборную Испании сыграл 28 февраля 1968 года против Швеции. 20 февраля 1971 года в выездном товарищеском матче с Италией забил свой единственный гол за национальную команду. Всего на счету игрока 9 матчей за сборную, в том числе два в отборочном турнире ЧЕ-1972 и семь товарищеских.

Тренерская карьера 
Недолгое время работал главным тренером «Сестао» и «Вильярреала», а также несколько лет работал в системе «Атлетика», в том числе возглавлял его вторую команду.

Церемония прощания с футболистом состоялась 21 декабря в церкви Санта-Мария в Сестао.

Достижения 
 Обладатель Кубка Испании (2): 1968/69, 1972/73
 Лучший бомбардир чемпионата Испании (1): 1967/68

Примечания

Ссылки 
 Профиль bdfutbol.com
 
 Статистика выступлений за сборную eu-football.info

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Малага»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Сестао Ривер»
Тренеры ФК «Бильбао Атлетик»
Тренеры ФК «Вильярреал»
Похороненные в провинции Бискайя